Santiago González e Scott Lipsky eram os atuais campeões, mas perderam nas quartas de final para Andre Begemann e Martin Emmrich. Daniel Nestor e Leander Paes conquistaram o título, derrotando Treat Huey e Dominic Inglot na final por 7-6(12-10), 7-5.

Cabeças de chave

' Daniel Nestor /  Leander Paes (Campeões)
 Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (desistiram)

<ol start="3">
 David Marrero /  Fernando Verdasco ''(Quartas de final)
 Colin Fleming /  Jonathan Marray ''(Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D